Атомная энергетика Чехии:
 АЭС Дукованы: 4 энергоблока, на которых установлены реакторы типа ВВЭР-440 В-213, построены в 1985—1987 гг. Произвела (в 2013 году) 20 % потребляемой Чехией электроэнергии
 АЭС Темелин:  2 энергоблока, на которых установлены реакторы типа ВВЭР-1000/320, построены с 1985 по 2002 гг.

См. также 
 Ядерная энергетика по странам
 Энергетика Словакии